Příjmení Fanta nebo Fanto nosí více osobností:

 František Fanta (1892–1977) – legionář a generál
 Heinrich Fanta (1877–1941) – architekt
 Jan Fanta (* 1995) – český herec a zpěvák
 Josef Fanta (rozcestník) – více osob
 Lubomír Fanta (* 1946) – český právník, politik ČSS ze severní Moravy, poslanec FS za normalizace
 Max Fanta (1858-1925) – pražský lékárník a farmaceut, Kafkův životopisec
 Otto Fanta (1890–1940) – český učitel a grafolog

ženy
 Berta Fantová (1865–1918) – pražská intelektuálka, průkopnice ženského hnutí
 Elza Fantová (1886–1969) – česká farmaceutka a feministka
 Julie Fantová-Kusá (1858–1908) – česká spolková činovnice a feministka, manželka arch. Josefa Fanty
 Malvína Friedmannová-Fantová (1917–2013) – vojenská zdravotnice na východní frontě
 Marie Fantová (1893–1963) – česká novinářka a překladatelka

jiná podoba
 David Fanto (1852–1920) – rakousko-uherský podnikatel židovského původu

související články
 Fanta

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Židovská příjmení